

Persone 
 Francesco Inverni – pittore e artista italiano
 Rossella Inverni – ex atleta paralimpica italiana

Altro 
 Dieci inverni – film del 2009 scritto e diretto da Valerio Mieli
 Inverni lontani – racconto autobiografico di Mario Rigoni Stern pubblicato nel 1999
 L'anno dei dodici inverni – romanzo di fantascienza del 2009 di Tullio Avoledo